December signifie Décembre en anglais et peut désigner :

Cinéma 

 , film indien sorti en 1988 ;
 , film de Gabe Torres sorti en 1991 ;
 , film indien d'Ashok R. Nath sorti en 2005 ;
 , film de Brandon Zellars sorti en 2007 ;
 December, film de Selton Mello sorti en 2008 ;
 December, film de P.J. Ochlan sorti en 2015 ;
 December, film de Luciana Faulhaber sorti en 2017 ;

Littérature 

 , personnage de mutant créé en Marvel Comics ;
 , journal de poésie et fondé en 1958 ;
 , poème de Patti Smith issu du recueil  publié en 1994 ;
 , roman de mystère de  publié en 1994 ;

Musique

Album 

 , album de George Winston sorti en 1982 ;
 , album de Kenny Loggins sorti le  ;
 , album de Chris Botti sorti le  ;
 December, album des Moody Blues sorti le .

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Collective Soul présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Static-X présente sur l'album Wisconsin Death Trip sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Nephesh sorti le  ;
 , chanson de Weezer présente sur l'album Maladroit sorti le  ;
 , chanson de  sortie le .

Voir aussi 

 December était le dixième mois du Calendrier romain